

Aziende 
 Iberia – compagnia aerea spagnola

Cinema 
 Iberia – film del 2005 diretto da Carlos Saura

Geografia 
 Iberia – antico nome della Penisola iberica
 Iberia – regione caucasica
 Iberia – città dell'Ohio (Stati Uniti)
 Iberia – città del Missouri (Stati Uniti)
 Iberia – città del Perù capoluogo del Distretto di Iberia
 Parrocchia di Iberia (in inglese Iberia Parish) – parrocchia dello Stato della Louisiana (Stati Uniti)

Musica 
 Iberia – suite per pianoforte di Isaac Albéniz